Фи́рстово — название населённых пунктов в России:

 Фирстово — деревня в городском округе Егорьевск Московской области.
 Фирстово — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Фирстово — деревня в Тоншаевском районе Нижегородской области.
 Фирстово — село в Большеуковском районе Омской области.

См. также 
 Фирстов — фамилия